Продольная — название рек в Свердловской области России:

 Продольная (приток Есаулки)
 Продольная (приток Мурзы)